Tredje Indokinakriget kan avse:
 Kinesisk-vietnamesiska kriget – ett krig mellan Kina och Vietnam 1979
 Kambodjansk-vietnamesiska kriget – ett krig 1977-1989 mellan Kambodja och Vietnam